Osoby:
 Eberhard Müller-Elmau – niemiecki aktor

Inne:
 Elmau – pałac

Zobacz też:
 Ellmau